Banshuxia (kinesiska: 版书下, 版书下乡) är en socken i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 220 kilometer sydost om provinshuvudstaden Hefei.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Anhui
WP:Projekt Kina